El término Reinach puede referisrse a:

Lugares 
 Reinach (Argovia) una comuna de Suiza en el Cantón de Argovia.
 Reinach (Basilea-Campiña) una comuna de Suiza en el cantón de Basilea-Campiña.

Personas 
 Adolf Reinach (1883-1917), filósofo.
 Elna Reinach (1968-), tenista, sudafricana. 
 La Familia Reinach Hirtzbach, una familia de Alsacia.
 La familia Reinach descendientes de Jekel Reinach, un noble del siglo XVIII cuyos descendientes emigraron a Francia. Él tuvo dos nietos famosos: 
 Adolf Reinach (1814-1879), cónsul de Bélgica en Alemania, padre de:
 Baron Jacob Adolphe Reinach, conocido como Jacques de Reinach (1840-1892), fue un baquero implicado en el escándalo de Panamá.
 Hermann-Joseph Reinach, que tuvo tres hijos:
 Joseph Reinach, (1856, 1921), abogado y periodista, fue testigo del Caso Dreyfus.
 Salomón Reinach, (1858-1932), arqueólogo, historiador y filólogo.
 Theodore Reinach (1860-1928), arqueólogo y matemático.
 Adolphe Reinach (1887-1914), arqueólogo.

Referencias